Нога́лес ():

Прізвище 
 Рафаель де Ногалес Мендес (1879-1936) - венесуельський письменник і найманець, що став свідком і учасником геноциду вірмен в 1915 році.

Топонім 
 Ногалес - місто в США, штат Аризона.
 Ногалєс — муніципалітет в Іспанії, провінція Бадахос.
 Ногалес - місто в Мексиці, штат Веракрус.
  — муніципалітет у Мексиці, штат Веракрус.
 Ногалес - місто і муніципалітет в Іспанії, провінція Луго.
 Ногалес - місто в Мексиці, штат Сонора.
 Ногалес — муніципалітет у Мексиці, штат Сонора.
 Ногалес — місто в Чилі, область Вальпараїсо, адміністративний центр однойменної комуни.